Laupheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Laupheimer (1848–1927), Genremaler
 Friedrich Laupheimer (1890–1965), von 1932 bis 1939 Bezirksrabbiner in Bad Ems
 Jonas Laupheimer (1846–1914), Rabbiner